Miejscowości w USA:
 Cedarburg – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ozaukee
 Cedarburg – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ozaukee
Gminy w USA:
 Cedarburg (ang. Cedarburg Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ozaukee